1-й Чемпионат Европы по настольному теннису проходил с 2 по 19 марта 1958 года в Будапеште (Венгрия).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанный парный разряд

Ссылки 

1958
Чемпионаты Европы в 1958 году
Март 1958 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Спорт в Венгрии в 1958 году
Чемпионаты Европы в Венгрии
Международные соревнования по настольному теннису в Венгрии